Żabno, stad en gemeente in Polen
Žabno, plaats en gemeente in Kroatië